Az  a szöuli metró elővárosi vonala, melyet a Korail üzemeltet. A név egyben a Korail saját hagyományos vasútvonalát is jelöli, mely ig fut. 2014. december 27-én megtörtént a vonal egyesítése a  vonallal, létrehozva az új  vonalat. A  vonalon a Korail hagyományos vasúti személyszállítást is üzemeltet 1942 óta.

Metróállomások

Vasútállomások

Főbb állomások a vasútvonalon:

 
Mangu

 megye

Andong

Források

További információk

 A Seoul Metro honlapja 
 A Korail honlapja 
 A metró térképe állomásválasztóval és útvonatervezővel 

Szöuli metró
Dél-Korea vasútvonalai